Хади может означать:

 Хади, Абд-Раббу Мансур (род. 1945) — президент Йемена (2012—2022).
 Хади, Закир Хадиевич (1863—1932) — башкирский писатель.
 Хади Саеи (род. 1976) — иранский тхеквондист, член национальной сборной Ирана.
 Хади, Сафаа (род. 1998) — иракский футболист, полузащитник. 
 ХАДИ — сокращённое название Харьковского автомобильно-дорожного института в 1930—1993 годах.
 ХАДИ — марка гоночных автомобилей, созданных в Харьковском автомобильно-дорожном институте и его преемниках ХГАДТУ и ХНАДУ.